A hangjelölő írás fogalom alatt olyan írásrendszert értünk, amely minden egyes beszédhangra egy betűt vagy betűkapcsolatot alkalmaz. A hangjelölő írásmód előnye a biztos olvasat és a viszonylagosan kevés szükséges jel. Ez az írástípus Föníciában jött létre.

Fontosabb hangjelölő írások
 Latin írás és változatai
 Cirill ábécé
 Görög ábécé
 Arab írás

Kapcsolódó szócikkek 
 Fonémikus átírás

Írásrendszerek

es:Ortografía fonética